Glasboot bezeichnet

 Glasbodenboot, Wasserfahrzeug, das Einblicke in Gewässer ermöglicht
 veralteter Begriff für Papierboote (Argonauta)
 veraltete Bezeichnung für die zeitweise hierzu als „Argonauta vitreus“ Gmelin, 1791 eingeordnete Schnecke Carinaria cristata